To Bring You My Love a brit PJ Harvey 1995-ös albuma. Az albumnak nagy sikere volt.

Számok

 "To Bring You My Love" – 5:32
 "Meet Ze Monsta" – 3:29
 "Working for the Man" – 4:45
 "C'mon Billy" – 2:47
 "Teclo" – 4:57
 "Long Snake Moan" – 5:17
 "Down by the Water" – 3:14
 "I Think I'm a Mother" – 4:00
 "Send His Love to Me" – 4:20
 "The Dancer" – 4:06

PJ Harvey-albumok
1995 nagylemezei
Island Records-albumok